Астианаксы () — род пресноводных лучепёрых рыб из семейства харациновых. Хорошо размножается в неволе, многие виды являются аквариумными рыбками.

Виды 
В настоящее время (на 2020 год) насчитывается 124 признанных вида:

 Astyanax abramis (L. Jenyns, 1842)
 Astyanax acatlanensis Schmitter-Soto, 2017
 Astyanax aeneus (Günther, 1860) (Banded tetra) 
 Astyanax altior C. L. Hubbs, 1936 (Yucatán tetra)
 Astyanax altiparanae Garutti & Britski, 2000
 Astyanax angustifrons (Regan, 1908)
 Astyanax aramburui Protogino, Miquelarena & H. L. López, 2006
 Astyanax argentatus Baird & Girard, 1854
 Astyanax argyrimarginatus Garutti, 1999
 Astyanax asuncionensis Géry, 1972
 Astyanax atratoensis C. H. Eigenmann, 1907
 Astyanax aurocaudatus Eigenmann, 1913
 Astyanax bacalarensis Schmitter-Soto, 2017
 Astyanax bagual Bertaco & Vigo, 2015
 Astyanax baileyi (D. E. Rosen, 1972)
 Astyanax belizianus (Bocourt, 1868) 
 Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1758)
 Astyanax biotae R. M. C. Castro & Vari, 2004
 Astyanax boliviensis Ruiz-C., Román-Valencia, Taphorn, Buckup & Ortega, 2018
 Astyanax bourgeti C. H. Eigenmann, 1908
 Astyanax brachypterygium Bertaco & L. R. Malabarba, 2001
 Astyanax bransfordii (T. N. Gill, 1877)
 Astyanax brevimanus (Günther, 1864)
 Astyanax brevirhinus C. H. Eigenmann, 1908
 Astyanax caballeroi (Contreras-Balderas & Rivera-Tiellery, 1985)
 Astyanax caucanus (Steindachner, 1879)
 Astyanax chaparae Fowler, 1943
 Astyanax clavitaeniatus Garutti, 2003
 Astyanax cocibolca W. A. Bussing, 2008
 Astyanax cordovae (Günther, 1880)
 Astyanax courensis Bertaco, F. R. de Carvalho & Jerep, 2010
 Astyanax cremnobates Bertaco & L. R. Malabarba, 2001
 Astyanax cubilhuitz Schmitter-Soto, 2017
 Astyanax depressirostris A. Miranda-Ribeiro, 1908
 Astyanax dissimilis Garavello & F. A. A. Sampaio, 2010
 Astyanax dnophos F. C. T. Lima & Zuanon, 2004
 Astyanax dorioni (D. E. Rosen, 1970)
 Astyanax douradilho Bertaco, 2014
 Astyanax elachylepis Bertaco & P. H. F. Lucinda, 2005
 Astyanax embera Ruiz-C., Román-Valencia, Taphorn, Buckup & Ortega, 2018
 Astyanax epiagos Zanata & Camelier, 2008
 Astyanax eremus Ingenito & Duboc, 2014
 Astyanax fasslii (Steindachner, 1915)
 Astyanax filiferus (C. H. Eigenmann, 1913)
 Astyanax finitimus (Bocourt, 1868)  (Veracruz tetra)
 Astyanax gandhiae Ruiz-C., Román-Valencia, Taphorn, Buckup & Ortega, 2018
 Astyanax gisleni Dahl, 1943
 Astyanax goyacensis C. H. Eigenmann, 1908
 Astyanax goyanensis (P. Miranda-Ribeiro, 1944)
 Astyanax gracilior C. H. Eigenmann, 1908
 Astyanax guaricana C. A. M. Oliveira, Abilhoa & Pavanelli, 2013
 Astyanax henseli F. A. G. Melo & Buckup, 2006
 Astyanax integer G. S. Myers, 1930
 Astyanax jacobinae Zanata & Camelier, 2008 (Piaba)
 Astyanax jacuhiensis (Cope, 1894)
 Astyanax jenynsii (C. H. Eigenmann, 1877)
 Astyanax joaovitori Oliveira, Pavanelli & Bertaco, 2017
 Astyanax jordanensis Vera Alcaraz, Pavanelli & Bertaco, 2009
 Astyanax jordani (C. L. Hubbs & Innes, 1936)
 Astyanax kennedyi Géry, 1964
 Astyanax keronolepis Silva, Malabarba & Malabarba, 2019
 Astyanax kompi Hildebrand, 1938
 Astyanax kullanderi W. J. E. M. Costa, 1995
 Astyanax lacustris (Lütken, 1875)
 Astyanax laticeps (Cope, 1894)
 Astyanax leopoldi Géry, Planquette & Le Bail, 1988
 Astyanax lineatus (Perugia, 1891)
 Astyanax longior (Cope, 1878)
 Astyanax longirhinus Garavello & F. A. A. Sampaio, 2010
 Astyanax macal Schmitter-Soto, 2017
 Astyanax maculisquamis Garutti & Britski, 1997
 Astyanax magdalenae C. H. Eigenmann & Henn, 1916
 Astyanax maximus (Steindachner, 1876)
 Astyanax megaspilura Fowler, 1944
 Astyanax mexicanus (De Filippi, 1853) (Mexican tetra)
 Astyanax microlepis C. H. Eigenmann, 1913
 Astyanax microschemos Bertaco & C. A. S. Lucena, 2006
 Astyanax minor Garavello & F. A. A. Sampaio, 2010
 Astyanax moorii (Boulenger, 1892) 
 Astyanax multidens C. H. Eigenmann, 1908
 Astyanax myersi (Fernández-Yépez, 1950)
 Astyanax nasutus Meek, 1907
 Astyanax nicaraguensis C. H. Eigenmann & Ogle, 1907
 Astyanax novae C. H. Eigenmann, 1911
 Astyanax obscurus (R. F. Hensel, 1870)
 Astyanax ocotal Valdez-Moreno, Rodiles-Hernández & Schmitter-Soto, 2017
 Astyanax orbignyanus (Valenciennes, 1850)
 Astyanax orthodus C. H. Eigenmann, 1907
 Astyanax panamensis Günther, 1864
 Astyanax paraguayensis (Fowler, 1918)
 Astyanax paranahybae C. H. Eigenmann, 1911
 Astyanax pardensis Salgado, 2021
 Astyanax pedri (Eigenmann, 1908)
 Astyanax petenensis (Günther, 1864)  (Petén tetra)
 Astyanax pirabitira C. A. S. Lucena, Bertaco & Berbigier, 2013
 Astyanax pirapuan Tagliacollo, Britzke, G. S. C. Silva & Benine, 2011
 Astyanax poetzschkei C. G. E. Ahl, 1932
 Astyanax procerus C. A. S. Lucena, J. B. Castro & Bertaco, 2013
 Astyanax rioverde Lozano-Vilano & Schmitter-Soto, 2017
 Astyanax robustus Meek, 1912
 Astyanax ruberrimus C. H. Eigenmann, 1913
 Astyanax rupununi Fowler, 1914
 Astyanax saltor Travassos, 1960
 Astyanax salvatoris Valdez-Moreno, Lozano-Vilano & Schmitter-Soto, 2017
 Astyanax scabripinnis (L. Jenyns, 1842)
 Astyanax scintillans G. S. Myers, 1928
 Astyanax serratus Garavello & F. A. A. Sampaio, 2010
 Astyanax siapae Garutti, 2003
 Astyanax stilbe (Cope, 1870)
 Astyanax superbus G. S. Myers, 1942
 Astyanax symmetricus C. H. Eigenmann, 1908
 Astyanax tamiahua Schmitter-Soto, 2017
 Astyanax tehuacanensis Schmitter-Soto, 2017
 Astyanax totae Ferreira Haluch & Abilhoa, 2005
 Astyanax trierythropterus Godoy (pt), 1970
 Astyanax turmalinensis Triques, Vono & Caiafa, 2003
 Astyanax unitaeniatus Garutti, 1998
 Astyanax utiariti Bertaco & Garutti, 2007
 Astyanax validus Géry, Planquette & Le Bail, 1991
 Astyanax varzeae Abilhoa & Duboc, 2007
 Astyanax venezuelae L. P. Schultz, 1944
 Astyanax vermilion Zanata & Camelier, 2009
 Astyanax villwocki Zarske & Géry, 1999
 Astyanax yariguies (Torres-Mejia, Hernández & Senechal, 2012)

Примечания 

Харациновые